Aschbach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Aschbach, Bas-Rhin, kommun, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Aschbach (Tauber) – vattendrag, Baden-Württemberg, 
 Aschbach, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz, 
 Aschbach, Schlüsselfeld – stadsdel, Schlüsselfeld, Oberfranken